Ранняя история Москвы — период в истории Москвы до первого сохранившегося о ней упоминания в Повести временных лет, относящегося к 1147 году. Традиционно 1147 год рассматривают как дату основания Москвы князем Юрием Долгоруким, хотя в Повести временных лет ничего не сказано о том, было ли прежде Юрия Долгорукого древнерусское поселение на территории Москвы.

История
Согласно данным археологии, территория современных Москвы и Московской области была населена уже с эпохи верхнего палеолита около 22—23 тысяч лет назад. В этот период человек осваивал центральные районы Русской равнины, которые ранее были заняты ледником. Однако известные памятники верхнего палеолита немногочисленны (смотри Сходненский череп, Зарайская стоянка). Более подробную информацию о населении территории современной Москвы и прилегающих районов даёт эпоха мезолита. В Волго-Окском междуречье он датируется с 9000 по 6500 год до нашей эры. В это время развивалась индивидуальная охота, получило широкое распространение рыболовство. По мнению ряда исследователей, в мезолит началось формирование племенной организации. Археологические памятники данной эпохи представлены стоянками, расположенных на мысах и надпойменных террасах рек и озёр.

Более многочисленны памятники времен неолита (нового каменного века). Они датируются 5300—2500 годами до н. э. Населявшие территорию современной Москвы люди занимались охотой и рыболовством, которое играло огромную роль. Орудия значительно усовершенствовались, способы охоты и рыбной ловли стали более разнообразными. Неолит характеризуется большей оседлостью населения, а также изобретением глиняной посуды. Он стал временем расцвета первобытно-общинного строя. Племенная организация достигла высокого развития. Памятники неолита представлены стоянками, которые, порой, перекрывают памятники эпохи мезолита и имеют мощный культурный слой. В районе Москвы к верхнему неолиту относится верхневолжская культура. Развитый и поздний неолит в Москве и Подмосковье характеризуется стоянками льяловской и волосовской культур. Самые поздние из них датируются серединой второго тысячелетия до нашей эры, когда появились племена, знакомые с выплавкой меди и бронзы.

В конце третьего — начале второго тысячелетия до нашей эры в Подмосковье начали проникать племена культуры шнуровой керамики и боевых топоров. Основой их экономики было земледелие и животноводство. Они достигли высокого уровня в обработке камня, выплавляли медь и бронзу, изготавливая из них оружие и украшения. Спустя некоторое время часть племён выделилась в фатьяновскую культуру. Её памятники достаточно многочисленны, они представлены поселениями и грунтовыми могильниками.

В начале первого тысячелетия до нашей эры в лесной части Восточной Европы начинается эпоха раннего железа. Её поздним рубежом принято считать V век нашей эры. Она характеризуется выплавкой железа из местных болотных руд, освоением его кузнечной обработки. В эту эпоху территория современной Москвы была занята племенами дьяковской культуры. Их считают представителями финно-угорской культуры, в частности, ряд учёных полагает, что именно к дьяковской культуре относилось племя меря, на раннем этапе объединившееся с другими племенными союзами в Древнерусское государство. Их хозяйство было комплексным, земледелие и скотоводство сочетались с охотой и рыболовством.

Не позднее IX века на территорию Московского региона проникают славяне. Здесь встретились два колонизационных славянских потока, шедших с северо-запада и с юго-запада. С северо-запада шли кривичи и ильменские словене, с юга двигались вятичи. Граница между ними была выяснена археологическими исследованиями, в особенности трудами А. В. Арциховского. Границей, разделявшей вятичей и кривичей, было течение Москвы-реки. Севернее её жили кривичи, южнее — вятичи. Однако в районе современной Москвы поселения вятичей переходили речную границу и вторгались в кривичскую зону.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

История Москвы